

Персоналии 
 Федерико Гарсиа Лорка — испанский драматург, поэт и писатель;
 Лорка Планес, Хосе Мануэль — католический епископ ординарий епархии Картахены.

Топоним 
 Лорка — город в провинции Мурсия (Южная Испания);
 Лорка — средневековый замок в городе Лорка.
 Лорка — средневековое исламское государство.

Другое 
 «Лорка» — испанский футбольный клуб из города Лорка.
 «Лорка Атлетико» — испанский футбольный клуб из города Лорка.
 «Лорка Депортива» — испанский футбольный клуб из города Лорка.
 «Лорка» — пятый музыкальный альбом Тима Бакли.